Herunder er alle byer i Favrskov Kommune listet op efter størrelse, således at den største nævnes først.

Byer i Favrskov Kommune